Le terme diamite désigne :
 une appellation commerciale du YAG utilisé en joaillerie comme imitation du diamant.
 un allotrope du carbone produit par dépôt chimique en phase vapeur. Le nom a été choisi en référence au diamant et au graphite, dont cette structure serait un intermédiaire.

Notes et références 

Science des matériaux